Payable On Death - página de desambiguação

Escolha o significado que você procura:
P.O.D. (Payable On Death) - banda californiana de new metal;
Payable on Death Live - terceiro álbum do P.O.D.;
Payable on Death - sétimo álbum do P.O.D.;
Payable on death - termo usado em bancos nos EUA referente a quando alguém morre e deixa alguma herança para alguém.

Desambiguação